Die spanische Provinz Lugo hat 67 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

!Lugo
Lugo
!Gemeinden